Ries steht für:
 Ries (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Rieß von Scheurnschloß, deutsches Adelsgeschlecht
 Ries, trapezförmiges Spielfeld beim Hornussen, siehe Hornussen (Sport)#Begriffe
 (4327) Ries, Asteroid des Hauptgürtels
 Ries (Papiermaß), Mengeneinheit bzw. Messgröße für Formatpapiere

Ries ist der Name folgender 

geografischer Objekte:
 Hochries, Berg am Nordrand der westlichen Chiemgauer Alpen
 Nördlinger Ries, ein durch Meteoriteneinschlag entstandener Impaktkrater im Norden des bayerischen Regierungsbezirks Schwaben

Orte und Gemeinden:
 Ries (Graz), der 10. Grazer Stadtbezirk von Graz in der Steiermark, Österreich, sowie ein dort befindlicher Höhenrücken, auf dem ein Abschnitt der Gleisdorfer Straße verläuft
 Ries (Kreis Apenrade), eine ehemalige Gemeinde in Nordschleswig
 Ries (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Ries (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Ries, im schwäbischen Landkreis Donau-Ries
 Unterries, Vorarlberg
 Rzy (Dobříkov) (1940–45 Ries), Ortsteil von Dobříkov, Tschechien

Riés steht für:
 Riés, okzitanischer Name von Riez, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence

Siehe auch:
 Rees (Begriffsklärung)
 Reese
 Reece
 Riehs
 Riese (Begriffsklärung)
 Rieser
 Riess
 Rieß
 Riesz
 Riez
 Rihs
 Riis
 RIS
 Riss
 Ryes